USS Somers je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Somers (1813) 
 USS Somers (1842) 
 USS Somers (1898) 
 USS Somers (DD-301) 
 USS Somers (DD-381) 
 USS Somers (DD-947) 
 USS Somers (DDG-34)

Somers